Die Afrikaspiele 1973 waren die zweite Ausgabe dieses Sportwettbewerbs.

Sie fanden vom 7. Januar bis zum 18. Januar 1973 im National Stadium in Surulere in der Nähe der damaligen nigerianischen Hauptstadt Lagos statt. Zu den erfolgreichen Leichtathleten zählen Ohene Karikari, Alice Annum und Modupe Oshikoya. Das Fußballturnier wurde von Gastgeber Nigeria gewonnen.

Leichtathletik 
 Siehe Afrikaspiele 1973/Leichtathletik

Volleyball 

Für die Frauen fand 1973 in Lagos kein Volleyballturnier statt. Das erste Frauenturnier wurde erst 1978 bei den III. Afrikaspielen in Algier durchgeführt.

Medaillen

Platzierungen

Finalspiele

Medaillenspiegel

Siehe auch 
 Afrikaspiele 1973/Handball

Einzelnachweise 

1973
Multisportveranstaltung 1973
Sportveranstaltung in Surulere